TO steht für:
 Bahnhof Osterburken nach DS 100
 Tactical Ops: Assault on Terror, ein Online-Taktik-Shooter
 Tagesordnung
 Tatort (Strafrecht, Kriminalistik, Kriminologie)
 Technische Oberschule, eine Einrichtung des Zweiten Bildungsweges
 Teritorijalna odbrana, die auf Republiksebene organisierte Territorialverteidigung im ehemaligen Jugoslawien
 Tip O’Neill, amerikanischer Politiker
 Tocantins, ein brasilianischer Bundesstaat
 Tonga, einen südpazifischen Inselstaat, als Ländercode nach ISO 3166
 Toronto, die Hauptstadt der Provinz Ontario, Kanada
 Transavia France, französische Fluggesellschaft (IATA-Code)
 Transistor Outline, Gehäuseform von Transistoren
 Trans-Ocean, ein Segelverein für Fahrtensegler
 Tryptophan-2,3-Dioxygenase, ein Enzym
 Twist Off, Schraubdeckel-Norm für Konservenglas

TO als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Deutschland: Landkreis Nordsachsen (für Torgau-Oschatz)
 Italien: Torino (deutsch: Turin)
 Serbien: Topola
 Slowakei: Okres Topoľčany
 Spanien: Provinz Toledo (auslaufend)

To steht für:
 To (Einheit), eine japanische Maßeinheit
 To – A Space Fantasy, ein Anime von Fumihiko Sori aus dem Jahr 2009
 Tō, japanische Form der Pagode
 Tó, Freguesia im portugiesischen Kreis Mogadouro
 To (Kana),Kana-Zeichen

To oder Tô ist der Familienname folgender Personen:
 George To Bata (1925–1995), papua-neuguineischer Geistlicher und römisch-katholischer Weihbischof in Rabaul
 Tô Hoài (1920–2014), vietnamesischer Schriftsteller und Journalist 
 Johnnie To (* 1955), chinesischer Regisseur und Produzent
 Kenneth To (1992–2019), australischer Schwimmer
 Tô Ngọc Vân (1906–1954), vietnamesischer Maler

Tô steht für:
 Tô (Sissili), eine Gemeinde als auch ein dasselbe Gebiet umfassendes Departement in Burkina Faso
 Tô (Nayala), ein Dorf in der Region Boucle du Mouhoun in Burkina Faso
 Tô, einen Brei aus Hirse, Mais oder Sorghum, siehe Burkina Faso#Küche

T̕o steht für:
 den neunten Buchstaben des armenischen Alphabets, siehe Թ

to steht für:
 .to, die Top-Level-Domain von Tonga
 tongaische Sprache, nach ISO 639-1
 eine der vier, heute gleichwertigen Arten von Gebietskörperschaften erster Ebene (-to, -dō, -fu und -ken), die Japan flächendeckend unterteilen, siehe Präfektur (Japan)

Siehe auch:
 Too
 T0

Abkürzung